Ви́ктор Алекса́ндрович Карпе́нко () — узбекистанский футболист, полузащитник; тренер. С 2003 по 2014 год выступал за сборную Узбекистана.

Клубная карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в клубе «Бухара» в 1997 году. В 1999 году играл за зарафшанский «Кызылкум». В 2000 году перебрался в Россию, где играл за ярославский «Шинник». В 2002 году, перед началом сезона, «Шинник», испытывая переизбыток полузащитников, отдал Виктора в аренду читинскому «Локомотиву», который в то время играл в первом дивизионе. Там забил в чемпионате 14 мячей. Успешная игра атакующего хавбека не ускользнула от внимания Александра Побегалова, и в декабре главный тренер ярославцев вернул его в команду. Уже на контрольных матчах стал лучшим бомбардиром. И это притом, что фактически дебютировал в передней линии, поскольку играл всегда чуть сзади. В 2005 году перешёл в Казахстан, где играл за алматинский «Кайрат». С 2007 по 2012 год играл за ташкентский «Бунёдкор».

26 января 2013 года Карпенко подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». В августе 2015 вернулся в «Бунёдкор».

Достижения 
 Полуфиналист Лиги чемпионов Азии (2): 2008, 2012
 Чемпион Узбекистана (4): 2008, 2009, 2010, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана (2): 2007, 2012
 Обладатель Кубка Узбекистана (3): 2008, 2010, 2012
 Финалист Кубка Узбекистана: 2007
 Победитель первого дивизиона первенства России: 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика игроков сборной Узбекистана

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Кызылкум»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Бунёдкор»